Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1965 bestod av 12 lag, och Haka Valkeakoski vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1965 i Finland
Fotbollssäsongen 1965
1965